Toponímia:
 Ferreira (Granada), municipi a la província de Granada 
 Ferreira do Alentejo, municipi portuguès al districte de Beja (regió del Baixo Alentejo)
 Ferreira do Zêzere, municipi portuguès al districte de Santarém (regió del Centre, subregió de Médio Tejo) 
 Ferreira de Pantón, capital del municipi de Pantón, a la província de Lugo
 Biografies:
 Adhemar Ferreira da Silva (São Paulo, 1927 - 2001), atleta brasiler especialista en triple salt
 Adriano Ferreira Martins (1982, São Paulo), futbolista brasiler 
 Carlos Vaz Ferreira (Montevideo, 1872 - 1958), escriptor i filòsof uruguaià
 Carlos Alberto Ferreira Braga (1907—2006), compositor brasiler i cantant ocasional
 Edílson da Silva Ferreira (Salvador, 1970), futbolista brasiler
 Emerson Ferreira da Rosa, futbolista internacional brasiler 
 Eusébio da Silva Ferreira (Lourenço Marques, Moçambic, 1942 - Lisboa, 2014), futbolista portuguès dels anys 60 
 Flávio Nunes Ferreira (1991, Nogueira do Cravo, Oliveira do Hospital), futbolista portuguès 
 Francisco Ferreira Colmeneiro o Patxi Ferreira (Saucelle, 1967), futbolista castellà que jugava de defensa 
 Hugo Miguel Ferreira Gomes Viana (Barcelos, 1983), futbolista portuguès 
 Jorge Ferreira da Silva (Carangola, 1967), futbolista brasiler 
 José Marcelo Ferreira (Oeiras, 1973), futbolista brasiler que ocupava la posició de defensa
 Juan Ramón Ferreira
 Képler Laveran Lima Ferreira (1983, Maceió, Brasil), futbolista brasiler nacionalitzat portuguès
 Lucimar da Silva Ferreira (Brasília, Brasil, 1978), futbolista brasiler 
 Luis Emilio de Souza Ferreira Huby (Lima, 1908 - La Punta, 2008), futbolista peruà 
 Manuel Ferreira (1905 - 1983), futbolista argentí 
 Marcelo Ferreira (Niterói, 1965), regatista brasiler 
 Márcio Rafael Ferreira de Souza (1985, Londrina), futbolista brasiler 
 María Eugenia Vaz Ferreira (Montevideo, 1875 − 1924), professora i poetessa uruguaiana 
 Paulo José Ferreira dos Santos (Vialonga, 1962), ciclista portuguès professional entre 1984 i 1988 
 Paulo Renato Ferreira (Cascais, 1979), futbolista portuguès 
 Rivaldo Vitor Borba Ferreira (Recife, 1972), futbolista brasiler
 Virgilio Ferreira Romero (Atyrá, 1973), futbolista paraguaià que juga de davanter
 Wayne Ferreira (Johannesburg, 1971), tennista sud-africà 
 Wilson Ferreira Aldunate (Nico Pérez, 1919 - Montevideo, 1988), polític uruguaià del Partit Nacional